Парасейлинг (: от parachute — парашют + sailing — плавание под парусом) — активный вид отдыха, при котором человек закрепляется с помощью длинного троса к двигающемуся транспортному средству (обычно к катеру) и благодаря наличию специального парашюта парит по воздуху. Если двигатель ТС достаточно мощный, то одновременно под парашютом могут находиться двое-трое человек.

Описание 
Парасейлинг является популярным развлечением во многих курортах мира. Первый парашют на канатном креплении в 1961 году изготовил Пьер-Марсель Лемуанье (Pierre-Marcel Lemoigne). А в 1974 году Бриан Гаскин (Brian Gaskin) изобрёл первый парасейл (специальный парашют для парасейлинга) под название Waterbird («Водная птичка»). Вскоре началась коммерческая эксплуатация данного изобретения.

Используемым ТС может быть как катер или водный мотоцикл на воде, так и снегоход или квадроцикл на земле. Длина верёвки должна составлять около 120 метров при высоте полёта до 60 метров. Вес парящего не должен превышать 100 килограмм.

Меры безопасности 
При парасейлинге необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
 Скорость катера (или иного ТС) должна составлять 50-60 км/час.
 Близлежащая водная (земная) поверхность должна быть свободна от каких-либо препятствий.
 Благоприятные погодные условия, несильный ветер (движение осуществляется против ветра).
 Опытная команда минимум из трёх человек — руководителя полётов, водителя катера и помощника.
 Ежедневная проверка оборудования, тщательный инструктаж пассажиров.

При несоблюдении этих условий возможны несчастные случаи со смертельным исходом.

Парасейлы 
Парасейлы — специальные парашютные системы для индустрии отдыха и туризма.

См. также 

 Кайтсёрфинг

Примечания 

Парашютизм